De bekeerlinge (roman), roman uit 2016 van Stefan Hertmans
 De bekeerlinge (opera), opera gebaseerd op het bovengenoemde boek